Die Yippie GmbH ist ein bundesweiter Gas- und Stromdiscounter.

Obwohl ein hunderstprozentiges Tochterunternehmen der MAINGAU Energie GmbH   bietet sie im Gegensatz zur Mutter Stromtarife an, die zu 100 % aus erneuerbaren Quellen stammen, was allerdings nur durch Zertifikatshandel erreicht wird.

Einzelnachweise 

Gegründet 2020
Obertshausen
Unternehmen (Landkreis Offenbach)
Energieversorger (Deutschland)
Energiewirtschaft (Hessen)